Pablo Remacha Nogueras (Calatayud, 20 de diciembre de 1903 - Zaragoza, 9 de octubre de 1964) fue un forjador y escultor español que introdujo la forja vanguardista en Aragón. Obtuvo importantes reconocimientos nacionales en las exposiciones de Bellas Artes españolas de la década de los años 1920.

Aprendió el oficio en el taller que su padre tenía en Calatayud. En 1923, obtuvo una beca que le permitió estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Más tarde marchó a la Exposición Internacional de Artes Decorativas Modernas de París de 1925 donde le influirá decisivamente el estilo art déco que incorporó a su trabajo. A su vuelta a Calatayud instaló su propio taller, en el que trabajó hasta 1934, en que se traslada a Burgos como docente de forja artística. Tras la Guerra Civil (1936-1939) fijó su residencia en Zaragoza.

Destacó en todos los procesos del arte del metal: forja, repujado, cincelado o moldeado, aunque sobre todo sobresalió en la ornamentación arquitectónica aplicada. En sus esculturas se acercó a las formas cubistas.

Expuso en la Sala Mateu de Valencia por tercera vez en mayo de 1956.

Referencias 

 Voz «Pablo Remacha Nogueras», en Gran Enciclopedia Aragonesa (en línea).

Nacidos en Calatayud
Fallecidos en Zaragoza
Escultores de España del siglo XX
Artesanos de Aragón